

Le Rio São Mateus est un cours d'eau de l'État d'Espírito Santo
 Le Rio São Mateus est un cours d'eau de l'État de Santa Catarina

Homonymie de toponyme